Kila distrikt kan syfta på:

Kila distrikt, Södermanland
Kila distrikt, Värmland
Kila distrikt, Västmanland

Se även
Kila församling
Kila socken